|-
| (197801) 2004 PR65||||10 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (197802) 2004 PG66||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197803) 2004 PH67||||5 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197804) 2004 PB68||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197805) 2004 PY68||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197806) 2004 PZ68||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197807) 2004 PH69||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197808) 2004 PN70||||8 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (197809) 2004 PU71||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197810) 2004 PX72||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197811) 2004 PN73||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197812) 2004 PR73||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197813) 2004 PK74||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197814) 2004 PQ74||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197815) 2004 PJ75||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (197816) 2004 PO76||||9 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (197817) 2004 PW77||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197818) 2004 PX77||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197819) 2004 PZ78||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197820) 2004 PE79||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197821) 2004 PZ79||||9 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (197822) 2004 PN80||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197823) 2004 PD81||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197824) 2004 PU81||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197825) 2004 PL82||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197826) 2004 PL84||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197827) 2004 PT88||||8 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197828) 2004 PE91||||11 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197829) 2004 PT91||||12 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197830) 2004 PC92||||12 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197831) 2004 PV94||||10 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (197832) 2004 PW94||||11 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197833) 2004 PN95||||12 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197834) 2004 PR95||||13 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (197835) 2004 PZ95||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197836) 2004 PL96||||11 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197837) 2004 PW98||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197838) 2004 PF99||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197839) 2004 PN99||||10 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197840) 2004 PY100||||11 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197841) 2004 PL104||||13 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197842) 2004 PH107||||15 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197843) 2004 PK109||||12 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (197844) 2004 PJ110||||12 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197845) 2004 PU110||||14 серпня 2004||Обсерваторія Серро Тололо||Марк Буї
|-
| (197846) 2004 PU112||||8 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197847) 2004 QJ2||||19 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (197848) 2004 QQ2||||20 серпня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (197849) 2004 QG3||||20 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (197850) 2004 QL3||||21 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (197851) 2004 QB5||||21 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (197852) 2004 QZ6||||21 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (197853) 2004 QA7||||22 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (197854) 2004 QZ10||||21 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (197855) 2004 QK11||||21 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| 197856 Тафельмузік (Tafelmusik)||||21 серпня 2004||Обсерваторія Мауна-Кеа||Девід Белем
|-
| (197857) 2004 QX18||||21 серпня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (197858) 2004 QT19||||25 серпня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (197859) 2004 QH22||||25 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197860) 2004 QO25||||26 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (197861) 2004 QS25||||26 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (197862) 2004 RB1||||4 вересня 2004||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (197863) 2004 RF1||||3 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197864) 2004 RQ1||||5 вересня 2004||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| (197865) 2004 RU4||||4 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197866) 2004 RM5||||4 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197867) 2004 RS5||||4 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197868) 2004 RQ6||||5 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (197869) 2004 RZ7||||6 вересня 2004||Обсерваторія Сен-Веран||Обсерваторія Сен-Веран
|-
| (197870) 2004 RC8||||6 вересня 2004||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| (197871) 2004 RD8||||6 вересня 2004||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі
|-
| (197872) 2004 RK8||||6 вересня 2004||Оттмарсайм||Клодін Ріннер
|-
| (197873) 2004 RB9||||6 вересня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт
|-
| (197874) 2004 RG11||||6 вересня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (197875) 2004 RN13||||6 вересня 2004||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (197876) 2004 RT13||||6 вересня 2004||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (197877) 2004 RF14||||6 вересня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (197878) 2004 RJ14||||6 вересня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (197879) 2004 RD15||||6 вересня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (197880) 2004 RU15||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197881) 2004 RY15||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197882) 2004 RL16||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197883) 2004 RO16||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197884) 2004 RL21||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (197885) 2004 RX21||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (197886) 2004 RB22||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (197887) 2004 RQ22||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (197888) 2004 RR22||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (197889) 2004 RV22||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (197890) 2004 RB23||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (197891) 2004 RR23||||8 вересня 2004||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (197892) 2004 RD25||||8 вересня 2004||Дребах||Й. Кандлер
|-
| (197893) 2004 RZ29||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197894) 2004 RJ30||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197895) 2004 RS30||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197896) 2004 RO31||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197897) 2004 RR31||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197898) 2004 RS32||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197899) 2004 RV32||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (197900) 2004 RH36||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

197800